Asnières ist der Name mehrerer Gemeinden in Frankreich:

 Asnières (Eure) im Département Eure
 Asnières-en-Bessin im Département Calvados
 Asnières-en-Montagne im Département Côte-d’Or
 Asnières-en-Poitou im Département Deux-Sèvres
 Asnières-la-Giraud im Département Charente-Maritime
 Asnières-lès-Dijon im Département Côte-d’Or
 Asnières-sous-Bois im Département Yonne
 Asnières-sur-Blour im Département Vienne
 Asnières-sur-Nouère im Département Charente
 Asnières-sur-Oise im Département Val-d’Oise
 Asnières-sur-Saône im Département Ain
 Asnières-sur-Seine im Département Hauts-de-Seine, Stadt in der Banlieu von Paris
 Asnières-sur-Vègre im Département Sarthe